Eisenphosphate ist die allgemeine Bezeichnung für verschiedene Phosphate (Salze und Ester der Orthophosphorsäure) des Eisens:

 Eisen(II)-phosphat (Fe3(PO4)2·8H2O)
 Eisen(III)-phosphat (FePO4)
 Eisen(III)-pyrophosphat (Fe4(P2O7)3)